Данська Суперліга з хокею 2020—2021 () — 61-й сезон Суперліги. Чемпіонат стартував 18 вересня 2020, а фінішував 27 квітня 2021.

Клуби

Регулярний сезон

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ліги  
 Хокейний Союз Данії  
 Профіль на eurohockey  
 Профіль на eliteprospects  
 Данська Суперліга на hockeyarchives  

2021
Данія
Данія
2020 у Данії
2021 у данському спорті